Wisin & Yandel () — пуэрто-риканский дуэт, исполняющий песни в стиле реггетон . Дуэт основали два жителя города Кайей, Пуэрто-Рико — Хуа́н Лу́ис Море́ра Лу́на (; род. ) и Льяндель Веги́лья Малаве́ Саласа́р (; род. ), взявшие себе творческие псевдонимы Wisin и Yandel.

Биография 
Висин и Яндель родились в городе Кайей, Пуэрто-Рико, где они и познакомились. Перед началом их музыкальной карьеры Yandel работал парикмахером, в то время как Wisin играл в театре. Тем не менее, оба разделили общие музыкальные интересы.

Музыкальная карьера 
В 1998 году они работали с DJ Dicky над его альбомом No Fear 3. В следующем году они были подписаны на лейбл, появившийся в альбоме La Mision, Vol. 1. Этот альбом достиг золотого статуса, а лейбл записал первый альбом дуэта Висин и Яндель Los Reyes del Nuevo Milenio («Короли нового тысячелетия»).

С тех пор они выпустили вместе четыре альбома. Все они достигли золотого статуса. Также они выиграли Tu Musica Aword в номинации «Лучший рэп и реггатон дуэт».
В 2004 году каждый из членов дуэта решил выпустить сольный альбом. Висин представил свою работу El Sobreviviente («Оставшийся в живых»), а Яндель — ?Quien Contra Mi? («Кто против меня?»). Оба альбома сильно преуспели в продажах, но дуэт воссоединился вновь, чтобы в 2005 году выпустить Pa’l Mundo («Для мира»). В том же году дуэт установил их собственный лейбл WY Records.

В 2008 году их песня «Sexy Movimiento» вошла в саундтрек к игре GTA IV. В 2011 году они выпустили альбом Los Vaqueros с участием El Tio, Franco El Gorila и Tony Dize. В 2012 году дуэт выпустил песню «Follow the Leader» совместно с известной американской певицей, Дженнифер Лопес.

Дискография 
 Los Reyes del Nuevo Milenio (2000)
 De Nuevos a Viejos (2001)
 De Otra Manera (2002)
 Mi Vida… My Life (2003)
 Pa’l Mundo (2005)
 Wisin vs. Yandel: Los Extraterrestres (2007)
 La Revolución (2009)
 Los Vaqueros: El Regreso (2011)
 Los Lideres (2012)
 Los Campeones del Pueblo: The Big Leagues (2018)
 La Gerencia (2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Wisin & Yandel на сайте КиноПоиск

Музыкальные дуэты
Музыкальные коллективы Пуэрто-Рико
Наставники телешоу «The Voice»
Реггетон-музыканты Пуэрто-Рико